Rumæniens nationale under-21 fodboldlandhold er et landshold for unge rumænske fodboldspillere.

Spillerne skal være 21 år gamle eller yngre ved starten af et kvalificerende spil til en europæisk U21 turnering.

Ved selve turneringen må spillerne højst være 23 år gamle.

Bedste resultat 
Det bedste resultat opnået af Rumæniens U-21-hold er kvalifikationen for EM 1998. Under ledelse af Victor Piţurcă og med en generation af spillere, der blandt andet tæller Bogdan Lobonţ, Florentin Petre, Ionel Dănciulescu og Cătălin Munteanu, afsluttede Rumænien kvalifikationsfasen med maksimale point efter at have vundet alle otte spil. Holdet blev elimineret i kvartfinalen, hvor de tabte 2-1 til Holland.ddd

Stadium 
Rumæniens U/21 hold har ikke et fast hjem. Holdet spiller i stadioner placeret over hele Rumænien. På grund af den mindre efterspørgsel i forhold til A-landsholdet, anvendes ofte mindre faciliteter.

Aktuel trup 
Følgende spillere blev indkaldt til venskabskamp mod Belgien den 15. november 2018:

Følgende spillere er også blevet indkaldt til Rumæniens U/21-hold og er fortsat berettigede:

(Sidst opdateret januar 2019)

U/21-fodboldlandshold i Europa